Триосмектит (триоктаэдрический магниевый смектит) — вещество природного происхождения. 

Производится из природного дисперсного минерала группы монтмориллонита — минерала сапонит. 
В кристаллической структуре триосмектита катионы алюминия частично или полностью изоморфно замещены катионами магния, поэтому теоретическая формула триосмектита выглядит следующим образом — Si4O10Mg3(OH)2. Кроме катионов Аl и Mg, имеется также достаточно большое содержание катионов железа. Трехслойные пакеты связаны обменными катионами Na+, Ca2+, Mg2+ и дополнительными молекулами воды. 
Триосмектит обладает высокими адсорбционными, катионообменными, каталитическими и детоксикационными свойствами. 
Триосмектит применяется как лекарственное средство, в том числе в качестве энтеросорбента.

Содержание химических элементов 
В триосмектите содержится значительное количество оксидов Si, Mg, Fe, Al и других химических элементов.
Соединений As, Sb, Cd, Tl, Hg и радиоактивных элементов в триосмектите не обнаружено, что позволяет считать его безопасным для использования.

В триосмектите содержится до 50 % Силиция, который является жизненно необходимым микроэлементом для организма человека. Он влияет на формирование и функционирование эпителия и соединительной ткани, обеспечивает их прочность, эластичность и непроницаемость. Соединения Si предупреждают отложение липидов на стенках сосудов, регулируют обмен других микроэлементов в организме. Cилиций принимает участие в формировании органической матрицы костной ткани, в синтезе, созревании и стабилизации коллагена.
Катионы магния относятся к одному из главных энергетиков клетки, они активируют многие ферментативные процессы в клетке, в митохондриях активируют окислительное фосфорилирование, участвуют в реакциях цикла Кребса, стимулируют биосинтез белков и т. д.. В организме магний выступает как физиологический антагонист кальция, он регулирует функциональную активность клеток, защищает нервную систему от стрессов, поддерживает клеточный и гуморальный иммунитет, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Благодаря способности катионов магния связывать в моче до 40 % щавелевой кислоты, они предотвращают осаждение соединений кальция и подавляют камнеобразование в почках.

Показания к применению 
Триосмектит рекомендован для:
— обеспечения организма комплексом минеральных веществ и нормализации их баланса; 
— комплексной детоксикации организма (выведение токсинов экзогенного и эндогенного происхождения, аллергенов, солей тяжелых металлов, радионуклидов, патогенных микроорганизмов и кишечных вирусов);
— нормализации работы желудочно-кишечного тракта, восстановления кислотно-щелочного баланса и обмена веществ;
— повышения антиоксидантной защиты организма и мобилизации механизмов саморегуляции;
— обеспечения нормального функционирования иммунной и сердечно-сосудистых систем.

Фармакокинетика 
При поступлении в организм благодаря своей структуре Триосмектит не адсорбируется и не метаболизируется (не изменяется при прохождении через желудочно-кишечный тракт).

Препарат обладает выраженными сорбционными свойствами, оказывает дезинтоксикационное, ранозаживляющее, противоаллергическое и бактериостатическое действие.

В желудочно-кишечном тракте триосмектит активно адсорбирует вирусы, бактерии, микроскопические грибы, органические токсины различного генеза, в том числе эндотоксины микроорганизмов, токсические вещества и пищевые аллергены. Связывает продукты метаболизма, предупреждает приживление патогенных и условно-патогенных микроорганизмов к слизистой кишечника. Триосмектит способен селективно выводить выводить из организма радионуклиды.

Ссылки 
 http://www.ginras.ru/library/pdf/446_1990_drits_kossovskaya_clay_minerals.pdf

Антациды и адсорбенты